Rage – powieść Stephena Kinga
 Rage – niemiecki zespół heavymetalowy
 Rockstar Advanced Game Engine (RAGE) – silnik gry
 Rage – gra komputerowa
 Rage Software – producent gier komputerowych
 ATI Rage – seria chipsetów graficznych firmy ATI (zobacz też: Tseng ET6300 3D)

Zobacz też 
 wściekłość – ang. rage